Universitat Ramon Llull, universitat privada amb seu a Barcelona.
 Uniform Resource Locator, o localitzador uniforme de recursos, cadena de caràcters que informa al navegador de la màquina on és el recurs a què fa referència, el protocol que s'ha d'utilitzar per obtenir aquest recurs i de la manera com el servidor web trobarà quin és el recurs.